У́лица Медве́дева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Медведева — улица в Брянске.
 Улица Медведева — улица в Москве.
 Улица Медведева — улица в Орле.

Украина 
 Улица Медведева — улица в Виннице.